Schitu kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Schitu (Giurgiu)
 Schitu (Olt)